Coriolanus je název více děl: